Die Abkürzung DDC steht für:

 Dancefloor Destruction Crew, Breakdancegruppe aus Schweinfurt
 Data Device Corporation, einem US-Unternehmen für Avionik-Ausrüstungen
 Detroit Diesel Corporation, ein US-amerikanischer Hersteller von Dieselmotoren 
 Dewey Decimal Classification, bibliothekarische Dezimalklassifikation
 Deck Decompression Chamber, eine Dekompressionskammer
 Digital Dispense Controller, digitales Dosiersteuergerät, wird z. B. zum automatisierten Auftragen von Klebstoffen verwendet
 Digital Down Converter, eine elektronische Schaltung zum Heruntermischen eines abgetasteten Analogsignals in eine niedere Frequenz
 
 Display Data Channel, ein VESA-Standard für die Grafikkabelverbindung zwischen Computer und Monitor
 den IATA-Code für den Dodge City Regional Airport
 Deutscher Designer Club, ein Verein zur Förderung von „Guter Gestaltung“ und „Guter Gestalter“ im deutschsprachigen Raum
 DOPA-Decarboxylase, ein Enzym des Zellstoffwechsels
 Double Disc Court, eine Frisbee-Spielart
 Dynamic Damping Control, elektronisch geregelte Federelemente im Fahrzeugbau, siehe Semi-aktives Fahrwerk

DDC